Alfonso Silva Placeres (Las Palmas, 19 de março de 1926 - 16 de fevereiro de 2007) foi um futebolista espanhol.

Carreira 
Alfonso Silva Placeres fez parte do elenco da Seleção Espanhola de Futebol da Copa do Mundo de 1950.

Ligações externas 
 Perfil em Trasnfermarkt.com 

Naturais de Las Palmas
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Atlético de Madrid
Futebolistas da Unión Deportiva Las Palmas
Jogadores da Seleção Espanhola de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1950